Bertolotti ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés Bertolotti (* 1943), argentinischer Fußballspieler
 Cesare Bertolotti (1854–1932), italienischer Maler
 Gasparo Bertolotti (1540–1609), italienischer Instrumentenbauer
 Gianni Bertolotti (* 1950), italienischer Basketballspieler
 Mariano Bertolotti (* 1982), argentinischer Judoka